

Saints catholiques et orthodoxes

Saints et bienheureux catholiques 
Par ordre chronologique du décès : 
 Ildefonse ou en espagnol Ildefonso ou Alonzo ou Alfonso (° vers 606 - † 667), archevêque de Tolède en Espagne depuis 657 jusqu'à sa mort ; fêté le 23 janvier
 Alphonse Pacheco († 1583), avec Rodolphe Aquaviva, Pierre Berno, Antoine Francisco et François Aranha, bienheureux, jésuites martyrs en Inde ; fêtés le 25 juillet
Alphonse Rodriguez (°1533 - †1617), jésuite espagnol ; fêté le 31 octobre
 Alphonse de Rojas († 1617), bienheureux, franciscain, professeur à Salamanque, précepteur des enfants du duc et chanoine de Rojas ; fêté le 21 mars
 Alfonso Navarrete († 1617), avec Ferdinando de Ayala et Leo Tanaka, bienheureux, missionnaires espagnols, martyrs décapités à Omura au Japon ; fêtés le 
 Alphonse Leziniana  († 1745), dominicain espagnol né à Tortosa en Espagne, compagnon de saint François Gil ; envoyé aux Philippines puis au Tonkin (dans l'actuel Vietnam), il fut emprisonné et décapité à Checo, sous le règne de l'empereur Tinh Doanh ; fêté le 22 janvier
 Alphonse-Marie de Liguori (°1696 - †1787) instigateur des missions populaires dans la région de Naples, puis évêque de Nocera, fondateur des Rédemptoristes, confesseur et docteur de l'Église ; fêté le 
  Alphonse Lopez Lopez († 1936),  prêtre à Samalus, avec François Bandres Sanchez prêtre salésien à Barcelone, Sauveur Fernandis Segui, prêtre à Lucenz et Michel Remon Salvador, laïc à Samalus, bienheureux martyrs de la guerre civile d'Espagne ; fêtés le 3 août
 Alphonse Marie de Fusco (°1835-† 1910), prêtre, fondateur de la congrégation des sœurs de saint Jean-Baptiste, il aide les plus démunis en tant qu’éducateur , fêtes le 
 Alphonse Marie Eppinger (°1814-† 1867) religieuse , fondatrice de la congrégation du très saint Sauveur en 1866 , béatifié en 2018 , fêté le 
 Alphonse Marie du Saint Esprit († 1944) , prêtre polonais , prieur au couvent de Cezrna à Nawojowa Gora martyrisé par la Gestapo , fêté le

Saints orthodoxes

Notes et références 

Alphonse